Raymore (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan 
Raymore (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri